Лагариш ():

 Лагариш — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Порту. Является составной частью муниципалитета Пенафиел.
 Лагариш — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Порту. Является составной частью муниципалитета Фелгейраш.